Das Wort Piobesi bezeichnet zwei Orte im italienischen Piemont:
 Piobesi d’Alba, in der Provinz Cuneo,
 Piobesi Torinese, in der Provinz Turin.